Midland Highway bezeichnet folgende Fernstraßen:

in den Vereinigten Staaten:
Midland Highway (Oregon)

in Australien:
Midland Highway (Tasmanien)
Midland Highway (Victoria)